Henri Naundorff (1867-1937),
 Henri Naundorff (1899-1960).